Moab település Utah államban (Egyesült Államok)
 moAb monoklonális antitest
 Moáb Lót fia, bibliai személy, lásd: Gen 19,30-38
 Moáb a bibliai Moáb leszármazottainak ókori országa a mai Északnyugat-Jordánia területén 
 Moábi nyelv, holt nyelv, az északnyugati sémi nyelvek kánaánita ágába tartozott, és az ókori Moáb területén beszélték 
 Moábiak, moábiták a bibliai Moáb leszármazottai, a kánaáni Moáb terület lakosai
 Moabit berlini városrész
 GBU-43/B, , hivatalos megnevezése: Massive Ordnance Air Blast, beceneve: „Mother of All Bombs” - egy amerikai légibomba neve